

Persone 
 Alessandro Colombini – produttore e discografico, paroliere italiano
 Alessio Colombini – cantante e arrangiatore italiano
 Camillo Colombini – politico italiano
 Caterina Colombini – monaca italiana
 Edro Colombini – medico e politico italiano
 Enrico Colombini – autore di videogiochi e scrittore italiano
 Enzo Colombini – politico sammarinese
 Ermes Colombini – astronomo amatoriale italiano di professione bancario
 Giancarlo Colombini – compositore italiano
 Gino Colombini – architetto e designer italiano
 Giovanni Colombini – mercante italiano
 Grazia Colombini – costumista italiana
 Leda Colombini - politica, attivista e sindacalista italiana
 Mauro Colombini – calciatore italiano
 Pio Colombini – medico e saggista italiano
 Ugo Colombini, noto con lo pseudonimo di Walter Grant – attore italiano 
 Willy Colombini – attore italiano

Astronomia 
 7030 Colombini – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Ugo Colombini